Dit is een lijst van sterren in het sterrenbeeld Graveerstift (Caelum), gesorteerd op helderheid.

Zie ook
 Lijst van sterrenbeelden

Graveerstift
Grafeerstift